Lockstep ist die Bezeichnung für:

 Kreuzschritt, Tanzschritt
 Lockstep (Computertechnik), Verfahren zur Steigerung der Fehlertoleranz bei Mikroprozessoren
 Lockstep-System, Vergütungssystem bei Anwaltskanzleien